Risön (Luleå) een eiland in de Zweedse Lule-archipel
de bijnaam van het Zweedse dorp Risögrund.
Risön (Skellefteå), plaats in de Zweedse gemeente Skellefteå.

Zie ook 
Rison, een Amerikaanse plaats in Arkansas